Ле́на Йоха́нна Тере́за Ма́йер-Ландру́т (; род. 23 мая 1991 года в Ганновере) — немецкая певица, выступающая под мононимом Лена. В 19 лет победила на «Евровидении-2010» в Осло. В следующем году снова представила свою страну на этом конкурсе.

Была наставницей немецкого телешоу «Голос. Дети» первые четыре сезона его существования (2013—2016), затем вернулась в седьмом (2019).

По состоянию на май 2019 года выпустила 5 альбомов. Первые два побывали на 1-м месте в Германии, три последующих добирались до 2-го.

Биография

Детство 
Ле́на Ма́йер-Ландру́т родилась 23 мая 1991 года в Ганновере, Германия. Была единственным ребёнком в семье.

Мать воспитывала дочку одна. Её отец оставил семью, когда Лене было два года. Лена — внучка уроженца Эстонии Андреаса Майер-Ландрута, посла Западной Германии в Советском Союзе в Москве с 1980 по 1983 и с 1987 по 1989 годы (работника посольства ФРГ в СССР с 1950-х годов).
С пяти лет Лена занималась танцами: сначала бальными, затем — различных современных стилей, включая хип-хоп и джазовый. Играла роли второго плана в ряде немецких телесериалов. Училась в ганноверской школе , сдала выпускные экзамены в апреле 2010 года.

«Евровидение-2010» 

12 марта 2010 года 18-летняя Лена Майер-Ландрут неожиданно для всех победила в немецком национальном отборе на 55-й международный песенный конкурс «Евровидение-2010», получив право представлять свою страну с песней «Satellite».

Через неделю после победы в национальном отборе клип к её песне был просмотрен на популярном видеохостинге YouTube более 2,5 миллиона раз, задолго до начала конкурса обогнав по просмотрам песни многих участников этого года, а также победителей конкурсов предыдущих лет. К первому полуфиналу просмотров будет уже 9,7 миллиона, к финалу — 17,2 миллиона.

Будучи представителем одной из стран «Большой четвёрки», Лена автоматически прошла в финал, который состоялся в Осло в субботу 29 мая. По жеребьёвке среди участников финала ей достался 22-й номер из 25-ти.

Заработав 246 баллов, она с большим отрывом победила. Второе и третье места заняли группа maNga из Турции (170 баллов) и румынский дуэт Паулы Селинг и Ови (162 балла).

После объявления результатов конкурса Лене был вручён главный приз «Евровидения» — хрустальный микрофон.

Три песни Лены Майер-Ландрут заняли первые три места в германском iTunes Store.

«Евровидение-2011» 

Германия решает ещё раз отправить Лену на конкурс «Евровидение-2011», который та своей прошлогодней победой привезла в Дюссельдорф на «Эсприт Арену». С песней «Taken by a Stranger» Лена выступила сразу в финале 14 мая 2011 года и, набрав 107 баллов, заняла 10-е место.

«Евровидение-2012» 

На проходившем в Баку «Евровидении 2012» Лена была среди тех, кто поднялся на сцену во время второго полуфинала: между выступлениями его участников и объявлением финалистов состоялось выступление последних пяти победителей конкурса. Каждый из их (за исключением дуэта Ell & Nikki) спел отрывок из своей победной песни под аккомпанемент какого-нибудь азербайджанского народного инструмента (инструментов). Лена Майер пела под аккомпанемент саза и нагары. В конце все шестеро исполнили песню «Waterloo», принесшую победу на «Евровидении-1974» шведской группе ABBA.

Осенью 2012 года у Лены выходит 3-й альбом Stardust. И альбом, и изданная первым синглом с него одноимённая песня добираются до 2-го места в немецких официальных чартах.

2015: 4-й альбом Crystal Sky 

В 2015 году Лена возвращается с 4-м альбомом Crystal Sky, в котором её звучание меняется на более электронное. При работе над альбомом певица сотрудничала с авторами из других стран (Великобритания, США). Для первого сингла с него была выбрана песня «Traffic Lights» ().

Вместе с ограниченным изданием альбома выходят ещё два новых клипа: «Catapult» (совместно с Кат Винтер), а также «Home» — эту песню Лена посвятила своей умершей подруге. В конце клипа можно увидеть надпись «In memory of Kaya»; сама певица говорит, что песня была написана в Лондоне и является сообщением для мира: «Эта песня не для меня, она для каждого человека на земле, каждый должен знать, что была такая великая девушка Кая». Альбом достигает 2-й строчки в iTunes Германии и 1-й строчки в ITunes Болгарии. Кроме того, сингл «Catapult» достиг 2-й строчки чартов Латвии и Азербайджана. Песня «Wild & Free» входит в официальный саундтрек к фильму «Зачётный препод 2». В марте 2015 года становится известно, что следующим синглом альбома станет танцевально-электронная композиция «Beat to My Melody», 24 апреля этого же года — выпущен первый видеоклип на ремикс этой песни.

2018—2019: Возвращение в «Голос. Дети», 5-й альбом Only Love, L 
В октябре 2018 года немецкий телеканал Sat.1 объявил о начале съёмок седьмого сезона телешоу «Голос. Дети», который, как обычно, выйдет следующей весной. Также были названы имена наставников — Лена Майер-Ландрут после двухлетнего перерыва возвращалась в их число.

В ноябре 2018 года Лена вернулась на большую сцену с новым синглом «Thank You». Также было объявлено об открытии предзаказов на предстоящий пятый альбом, который будет озаглавлен Only Love, L. Сингл занял не очень высокие места в хит-парадах, 40-е в Германии и 50-е в Австрии.

15 марта выпустила ещё один сингл c будущего альбома, «Don’t Lie to Me», а через две неделю песню «Sex in the Morning» (с участием рэпера Рамза), а ещё через неделю, 5 апреля, вышел и сам альбом. Сингл «Don’t Lie to Me» дебютировал на 63-м месте в немецком официальном чарте, позже (уже в мае) добравшись до 51-го места, а альбом на 2-м.

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Клипы

Видеоальбомы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Поп-музыканты Германии
Участники «Евровидения-2010»
Участники «Евровидения-2011»
Победители «Евровидения»
Представители Германии на «Евровидении»
Наставники телешоу «The Voice»